Sela o SELA puede referirse a:
 Sela, palabra de origen hebreo ("roca") que aparece en la Biblia.
 SELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, organismo regional intergubernamental. 
 Estación de Sela, apeadero ferroviario situado en el municipio español de Arbo.
 Sela (Arabia Saudita), montaña en Medina, Arabia Saudita.
 Princesa Sela, en la mitología nórdica, afamada doncella guerrera del siglo V, hermana del rey noruego Kolles.

Localidades 
 Sela (Edom), yacimiento y antigua ciudad fortaleza de Edom.
 Sela, nombre en hebreo de Petra, capital del antiguo reino nabateo, Jordania.
 Sela Ravenska, localidad de Croacia en el municipio de Sveti Petar Orehovec, condado de Koprivnica-Križevci.
 Sela Žakanjska, localidad de Croacia en el municipio de Žakanje, condado de Karlovac.
 Klinča Sela, municipio de Croacia en el condado de Zagreb. 
 Lovreća Sela, localidad de Croacia en el municipio de Krapinske Toplice, condado de Krapina-Zagorje.
 Moravička Sela, localidad de Croacia en el municipio de Brod Moravice, condado de Primorje-Gorski Kotar.
 Viča Sela, localidad de Croacia en el municipio de Krapinske Toplice, condado de Krapina-Zagorje.
 Zagorska Sela, municipio de Croacia en el condado de Krapina-Zagorje.

Personas 
 Sela Ward (n. 1956), actriz estadounidense, ganadora del Globo de Oro.
 Aniceto Sela (1863-1935), jurista asturiano, rector de la Universidad de Oviedo, España.
 Dudi Sela (n. 1985), jugador de tenis israelí.
 Eran Sela (n. 1985), deportista israelí que compitió en vela en la clase 470.
 Lhasa de Sela (1972–2010), cantante mexicano-estadounidense que cantó en español, inglés y francés.
 Luis Sela Sampil (1899-1990), jurista español y catedrático de derecho internacional público y privado.

Véase también 
 Selah (desambiguación)